A Clemenz-megnyitás egy olyan megnyitás a sakkban, melynek kezdőlépése 1.h3.

Nevét Hermann Clemenz észt játékosról kapta, és mivel szabálytalan megnyitásnak tartják, ezért a Sakkmegnyitások enciklopédiájában az A00 besorolás alatt található meg.

Mint az Anderssen-megnyitás, ez is kiváró lépés, mivel nem fejleszt semmit, hanem átadja a kezdeményezés jogát sötétnek, akinek a leggyakoribb válasza a centrumba való lépés: e5 vagy d5. Előfordul, hogy sötét b6-ot lép, hogy majd utána fianchettóba rakja futóját. Ezzel persze meggátolja, hogy a támadott részen világos erőket tudjon koncentrálni. Sötét egyik gyenge válasza: 1...f5, mert világos utána d4-gyel megjátszhatja a holland védelmet.

Mivel kevés építőszerepe van, ezért nem használják gyakran.

Források 
Sakkmegnyitások adatbázisa

Sakkmegnyitások